El término Unión Minas puede hacer referencia a:

  Club Deportivo Unión Minas Volcán, club de fútbol del Perú fundado en 1974; o
  Asociación Deportiva Unión Minas, club de fútbol del Perú fundado en 1980.